Il doppio del Dubai Tennis Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black e Grant Connell erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sander Groen e Goran Ivanišević hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Sandon Stolle e Cyril Suk.

Teste di serie
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (finale)
 Andrew Kratzmann /  Pavel Vízner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 1997
ATP Tour 1997